Artemivsk, nom porté jusqu'en 2015 par la ville de Bakhmout, oblast de Donetsk, en Ukraine
Artemivsk, nom porté jusqu'en 2016 par la ville de Kypoutche, oblast de Louhansk, en Ukraine

Homonymie de toponyme